Google Talk  — пакет программного обеспечения для мгновенного обмена сообщениями, разработанный компанией Google. Состоит из программы-клиента мгновенных сообщений Google Talk и подключаемого модуля для голосового чата и видеочата.
Доступна для следующих операционных систем: Microsoft Windows (XP, Server 2003, Vista, и Windows 7), Java ME, Android, BlackBerry, и Google Chrome OS

Google Talk позволяет общаться с помощью голосового чата и текстовых сообщений. Особенностью Google Talk является тесная интеграция с почтовой службой Gmail (например, по Google Talk приходят уведомления о новых сообщениях). Для использования Чата Google обязательно наличие учётной записи Gmail.

В качестве клиента возможно использование сторонних приложений Psi, Miranda IM, iChat и других. Пользователи Google Talk могут общаться с пользователями других XMPP-серверов согласно общей архитектуре протокола XMPP.

В настоящий момент заменен службой Google Chat

Технические данные 
Google Talk использует протокол XMPP, который обеспечивает передачу сообщений и сведений о присутствии, включая передачу сообщений в отключённом режиме.

В сентябре 2005 года компания Google наняла Шона Игана в команду разработчиков Google Talk. Как руководитель проекта LibJingle Шон Иган направил усилия на обеспечение совместимости голосовых функций в клиентах, основанных на протоколе XMPP.

15 декабря 2005 года компания Google открыла исходные тексты библиотеки LibJingle, написанные на C++, под лицензией BSD. Эта библиотека является реализацией расширения протокола XMPP для передачи голоса (VoIP), видео и других мультимедийных одноранговых (P2P) соединений.

17 января 2006 года компания Google подключила свой сервис к сети XMPP, таким образом обеспечив обмен сообщениями своих клиентов с клиентами любых серверов XMPP.

Поддерживается передача сообщений в неподключённом режиме. Поддерживается уведомление о пришедших электронных письмах. Пользователь может получить доступ к архиву всех своих мгновенных сообщений из почтового ящика на сайте Gmail.com.

На Google I/O 2013 Google объявила об открытии нового мессенджера Hangouts. Он призван объединить Google Talk, Google+ Messenger и Google+ Hangouts.

23 февраля 2015 года компания Google полностью отключила Google Talk.

Функции

Шифрование 
Соединение между клиентом и сервером Google Talk зашифрованы, за исключением международных версий клиента. Однако шифрование не end-to-end, поэтому нет гарантии, что сообщение шифруется перед отправкой другому пользователю.
Мгновенные сообщения не будут зашифрованы в следующих случаях:
 Отправитель/получатель используют функции чата Gmail через HTTP.
 Отправитель/получатель используют сеть, которая не поддерживает шифрование.
 Отправитель/получатель используют прокси IMLogic или другие похожие.

Тем не менее, можно использовать шифрование end-to-end через Google Talk, используя Zfone или OTR (off-the-record).

Совместимость с другими сервисами Google 
На данный момент программа взаимодействует с учётной записью Google.

Для авторизации можно использовать параметры учётной записи Google. Программа использует список контактов из Gmail (при удалении контакта из списка Email-адресатов он будет удалён и из списка в Google Talk и наоборот). Обмен текстовыми сообщениями доступен как из самой программы, так и из встроенного в интерфейс Gmail чата; аватары, устанавливаемые пользователями в Google Talk, будут доступны для просмотра другим пользователям сервисов Google.

Labs edition 
Последняя на настоящее время, выпущенная 29 октября 2009 года версия 1.0.267.233 носит название «Google Talk, Labs edition». Среди новых функций — поддержка групповых чатов, смайлы из веб-интерфейса, открытие диалогов в табах, интеграция с Google Calendar. По сравнению с предыдущей версией отсутствует голосовой чат и передача файлов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная веб-страница проекта  
 Дискуссионная группа Google Talk
 

Программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение для видеоконференции
Интернет-телефоны
T
Jabber
Программное обеспечение для Android
Переносимые приложения